Sheltered может означать:
 Sheltered (серия комиксов)
 Sheltered (игра)